Jimer Esteban Fory Mejía (Villa Rica, Cauca, 24 de mayo de 2002) es un futbolista colombiano que juega como defensa en el Deportivo Pereira de la Categoría Primera A de Colombia.

Clubes

Palmarés

Torneos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha del deportista
 Ficha en Atlético Nacional
 Ficha en Soccerway
 Ficha en Transfermarkt

Nacidos en Santander de Quilichao
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Atlético Nacional